Bechelaren steht für:

 Den frühmittelalterlichen Name des Ortes Pöchlarn in Niederösterreich.
 Die Stammburg der Sagenfigur Rüdiger von Bechelaren aus dem Nibelungenlied im jetzigen Pöchlarn.
 Der deutsche Name des vormaligen tschechoslowakischen Flussmonitors President Masaryk aus dem Jahr 1932.